Joseph McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1840/41-1909), pionnier américain du Kansas
 (1923-1986), joueur irlandais de football
 (né en 1949), skieur cross-country américain

Voir aussi

McNulty, Joseph